Tolimán ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Tolimán (Jalisco)
 Municipio Tolimán (Querétaro)